Биш

 Биш (англ. Bish) — английская фамилия. Известная носительница — Диана Биш, американская органистка и телеведущая.
 Биш — коммуна в департаменте Ньевр, в центральной Франции.
 Биш, BiSH («Bish» ビッシュ), также известны как Brand-new idol SHiT (Shinsei Kuso Idol, 新生クソアイドル) — японская айдол-группа, которая была создана в 2015 году